Børstenbinding er et gammelt håndværk til fremstilling af børster. Det er også et emne, der undertiden tages op i skolefaget sløjd, men især inden for husflid.

Børstenbindererhvervet 
En stor del af børstenbindernes arbejde er i vore dage overgået til maskinel produktion, så det er et uddøende erhverv. Imidlertid er børstenbinding et fag med en langvarig tradition for også at kunne varetages af blinde. Helt op til midten af det tyvende århundrede huskes børstenbinderfaget for at have afsat sine varer ved dørsalg.

En børstenbinder binder også den type koste, der er bundet på en bund ligesom en børste; men erhvervet som kostebinder er ikke det samme som børstenbinder.

Dansk Husflidsselskab 
Børstenbinding har en stærk position som husflidsemne og er ofte blevet udbudt som kursus af husflidsforeninger. Uden for det egentlige erhverv som børstenbinder finder vi især børstenbinding inden for husfliden.

Sløjdemne 
Børstenbinding er et af de mange temaer, der kan tages op i sløjdundervisningen; men det er nok kun et fåtal af elever, der når at stifte bekendtskab med området. Det kan skyldes, at børstenbinding har et stort indhold af regelret håndværk i forhold til kreativitet og design, som skal tilgodeses i nutidig sløjdundervisning. Der er imidlertid gode muligheder for at virke kreativt med børstetræets udformning; men hvis børsten skal kunne bruges til noget, er det ikke helt lige meget, hvordan børstehårene er sat fast. Elever, der er svage i kreativitet og design, har kunnet få en opblomstring ved at opnå færdighed i den rent håndværksmæssige del af børstenbinding. De har simpelthen opnået stor håndværksmæssig færdighed i at sætte børstehår i børsterne, og den del af produktionen kan ikke foregå på alle mulige måder. Selv med aktuelle undervisningsmål i kreativitet og design er det også væsentligt at kunne styrke den enkelte elevs selvværd.

Litteratur 
 Kapitlet Børstenbinding af Kaj Sørensen og Kurt Svarre i: Håndbog i sløjd, Andre materialer, Dansk Skolesløjds Forlag, 2006, 
 Kaj E. Sørensen: Børstenbinding – husflid/hobby, Dansk Skolesløjds Forlag, 1991 (standardværket). 
 Bind børster med "børsterne" af Jens Beermann i: Sløjd 6, 1997, p. 154 (Alle tiders gode, korte, brugbare, »kom-hurtigt-i-gang«-vejledning på én side).
 Strigler, børster og koste af Sille Sigsgaard Clausen i: Sløjd 1, 2012, p. 6 (Dækker design-aspektet).

Referencer 

Sløjd
Husflid
Håndværk
Materiel kultur
Kulturteknik
Håndværk og design